Henry Steinway ist der Name folgender Personen:

 Heinrich Steinweg, deutsch-amerikanischer Klavierbauer
 Henry Steinway (RL Grime), US-amerikanischer DJ und Musikproduzent